Не́льма (устар. ) — малая река в Калининградской области. Длина реки — 30 км, площадь водосборного бассейна — 167 км².

География и гидрология 
Исток — пруд Пугачёвский около посёлка Романово. Главный приток — река Мучная, длина которой 14 км. Мучная впадает в Нельму в 20 км от её устья по правому берегу. Устье реки Нельмы — бухта Приморская Калининградского залива Балтийского моря. В пойме встречаются заболоченные участки с целебными илами (грязями). Устье — место остановки птиц во время сезонных миграций.

Заболоченное устье реки Нельмы осушается польдерным способом.

Фауна 
Нельма является одной из чистых рек области. В ней водятся и нерестятся лососёвые, лещ, щука, плотва, густера, салака, уклейка и другие промысловые виды рыб.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, речной бассейн реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области), водохозяйственный участок реки — Преголя.

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000212104300010756.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Реки, впадающие в Калининградский залив
Реки Калининградской области